

Astronomia 
 N7 – sottoclasse della classificazione stellare

Strade 
 N7 – strada nazionale irlandese Dublino-Limerick
 N7 – strada nazionale sudafricana Città del Capo—Vioolsdrif

Altro 
 N7 – abbreviazione omofona di ENSEEIHT, acronimo di École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications, istituto superiore di ingegneria francese
 N7 – designazione militare fittizia appartenente all'universo fantascientifico di Mass Effect